Столбцы́ () — железнодорожная станция, расположенная в одноимённом городе (Минская область), на Социалистической улице. Также есть выход на Зелёную улицу и улицу Свердлова.

Для половины электропоездов, следующих из Минска в этом направлении, вокзал Столбцы — конечный.

В километре от станции протекает приток реки Неман.

История 
 В 1871 году здесь пролегла железная дорога и была построена станция Столбцы.
 C 1921 по 1939 годы город вместе со станцией вошёл в состав Польши и был приграничной станцией.
 Строительство ныне существующего здания станции длилось 137 календарных дней (или 115 рабочих дней) - началось 17 мая и завершено 30 сентября 1926 года.
2 июля 1944 года советские войска освободили станцию Столбцы

Дальнее сообщение

Интересно 
 В. Маяковский о станции: «Когда я ехал из Негорелого в Столбцы, я сразу отличил границу и то, что она польская, по многим и солидно закрученным колючим проволокам. Те, которые ещё не успели накрутить, лежали тут же, намотанные на длинные, кажется железные, катушки.

Здание станции Столбцы, и чистое видом, и белое цветом, сразу дало и Европу, и Польшу. Вот это забота, вот это стройка! Но сейчас же за Столбцами пошла опять рухлядина — длинные-длинные перегоны без жилья и крестьян и косые хаты…»

«Столбцы. Пограничный пункт. То, что называется „шикарное“ здание!» — отмечает В. Маяковский

 В деревне Акинчицы, неподалёку родился народный поэт БССР Якуб Колас. Этому месту он посвятил самые искренние строчки:

 Станция Столбцы упоминается в рассказе «Тоня» Ильфа и Петрова (1937) как приграничная станция на польской границе:

Авторемонтные мастерские 
Около станции расположено республиканское унитарное предприятие «Дорожные авторемонтные мастерские станции Столбцы Белорусской железной дороги». Оно занимается ремонтом хоппер-дозаторов, думпкаров, моторельсового транспорта, машин для смены шпал SVP-74, прицепов УП-2, колёсных пар путевых машин, гидравлического путевого инструмента, изготовлением средств малой механизации (переносной портальный кран, модерон, тележка для перевозки шпал и т. д.), ручного инструмента для путевых работ, соединителей для рельсовых цепей различных типов, грузозахватных приспособлений (канатные стропы) до 10 тонн включительно, металлоконструкций, запасных частей, товаров народного потребления, шлифовкой автотракторных коленвалов.

Примечания

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Дороги Беларуси
 Выпуск 11 за 1926 г.  («Железнодорожный инженер») стр. 25—26 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/5339/11ik26_nr11.pdf

Станции Барановичского отделения Белорусской железной дороги
Бывшие пограничные пункты